Kürshim kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Kürshim Aūdany, distrikt, Östkazakstan, 
 Kurtjum (ort), Östkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar